Il nome Peugeot Bébé può riferirsi ad una delle due seguenti autovetture di fascia bassa prodotte nei primi anni del XX secolo, entrambe note all'epoca con tale soprannome:

Peugeot Type 69 (1905-12);
Lion Peugeot BP (1913-16).